Gesundheitskarte steht für:
Elektronische Gesundheitskarte
Gesundheitskarte für Flüchtlinge